Il singolare del torneo di tennis Louisville Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Alexander che ha battuto in finale Terry Moor che si è ritirato sul punteggio di 7-6, 6-7, 3-3.

Teste di serie 

 Harold Solomon (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 José Higueras (terzo turno)
 Manuel Orantes (secondo turno)
 Terry Moor (semifinali)
 Assente
 John Alexander (Campione)
 Corrado Barazzutti (terzo turno)

 Pat Du Pré (secondo turno)
 Brian Teacher (primo turno)
 Eliot Teltscher (semifinali)
 Vijay Amritraj (terzo turno)
 Victor Amaya (terzo turno)
 Hans Gildemeister (primo turno)
 Raúl Ramírez (terzo turno)
 Marty Riessen (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1979